Río Cabra puede referirse a:

 Río Cabra, curso de agua de Asturias (España).
 Río Cabra, curso de agua de Cantabria (España).
 Río Cabra, curso de agua de la provincia de Córdoba (España).
Río Cabra, curso de agua de la provincia de Teruel (España).